Little Mountain Sound Studios — музыкальная студия расположенная в Ванкувере, Британская Колумбия. На протяжении 1970-х, 1980-х и 1990-х годов это была самая успешная студия звукозаписи в Западной Канаде; в течением многих лет в ней базировались продюсеры  и Боб Рок. В Little Mountain были записаны альбомы таких исполнителей, как Aerosmith, Bon Jovi, AC/DC, Metallica, Брайан Адамс, Mötley Crüe, Дэвид Ли Рот, Loverboy, The Cult и многих других. В середине 1990-х Little Mountain стала частью студии Vancouver Studios; которая впоследствии была переименована в , среди тех, кто записывался в её стенах, фигурируют Nickelback, k.d. lang,  и Queensrÿche.

История создания

Little Mountain Sound Studios была основана в 1972 году компаниями Western Broadcasting (CKNW radio) и Griffiths, Gibson Productions (GGP), с равными долями акций.

В качестве управляющего студии был нанят Боб Брукс — независимый продюсер, до этого работавший в CKWX, а также в Homer Street Studios. В 1977 году Western Broadcasting выкупила долю GGP, тем самым став единоличным владельцем. В 1982 году Western Broadcasting продали студию Бобу Бруксу, который владел ей до 1992 года.

 начал свою карьеру в Little Mountain в качестве продюсера группы , в которой также играл на трубе. Впоследствии он продолжал работать на студии в качестве независимого продюсера. В свою очередь Боб Рок вначале был звукоинженером, который регулярно помогал Фэрбэрну в этом качестве, прежде чем сам начал продюсировать альбомы.

В конце 1980-х Брукс передал управление студией менеджеру, который позднее был заменён Брюсом Левенсом. Спустя полгода Левенс выкупил Little Mountain в собственное пользование.

В конце 1993 года оборудование студии перевезли в Бернаби, после закрытия помещения в Ванкувере. В течение следующего десятилетия Little Mountain представляла собой компанию по производству музыкального оборудования и услуг для различных продюсеров, звукоинженеров, студий и исполнителей. Брюс Левен и его жена продолжали предоставлять услуги звукозаписи посредством студии .

В 2008 году Little Mountain вновь открыли в Ванкувере в качестве студии. Её владельцы продолжают предоставлять производственные площади музыкантам.

Известные альбомы записанные на студии 
 Aerosmith записали на этой студии три мультиплатиновых альбома (которые считаются возвращением группы на рок-олимп) вместе с продюсером Брюсом Фэрбэрном — Permanent Vacation, Pump, а также сверхуспешный Get a Grip.
 Группа Bon Jovi записала в стенах студии три свои самых коммерчески успешных альбома вместе Фэрбэрном и Бобом Роком — Slippery When Wet, New Jersey и Keep the Faith.
 В Little Mountain был записан прорывной альбом канадского рок-музыканта Брайана Адамса Reckless.
 На этой студи была записана самая коммерчески успешная пластинка группы Mötley Crüe Dr. Feelgood (с продюсером Бобом Роком). Там же был записан их сборник Decade of Decadence 81-91.
 Дэвид Ковердейл и Джимми Пейдж первоначально записывали их совместный альбом на этой студии. Вместе с продюсером .
 Частично в Little Mountain записывался самый коммерчески успешный альбом группы Metallica — Metallica.
 На этой студии была записана большая часть пластинок канадской рок-группы Loverboy.
 В стенах студии был записан мультиплатиновый альбом Sonic Temple группы The Cult.
 На этой студии была записана пластинка Flesh and Blood группы Poison.
 В Little Mountain был записан сингл «Don’t Cry For Me Argentina» певицы Оливия Ньютон-Джон, с Армином Штайнером в качестве звукоинженера.
 Американская группы Van Halen записывала в этой студии вокал для своего альбома Balance, продюсером которого выступил Брюс Фэрбэрн.
 В 1994 году компания The British Columbia Rapid Transit Company (ныне ) заказала на этой студии запись звуков оповещения для метро SkyTrain. 
Студия фигурирует в документальном фильме группы Aerosmith The Making of Pump (1990).

Примечания

Компании, основанные в 1972 году
Появились в 1972 году в Канаде
Студии звукозаписи
Компании Ванкувера
Музыкальные организации Ванкувера